Непонсет:

 Непонсет — населённый пункт в штате Иллинойс.
 Непонсет — река в штате Массачусетс.